Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун були чинними чемпіонками, але цього разу Чжань не брала участі. Чжуан грала в парі з Маріаною Діас-Олівою і у фіналі їх перемогла пара Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2006
Korea Open Doubles
Korea Open Doubles